A Két buta kutya (néha Két lökött kutya, eredeti cím: 2 Stupid Dogs) amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a Hanna-Barbera és a Turner Program Services készített. Amerikában a TBS vetítette, Magyarországon a TV2, a Viasat 3, a Cartoon Network és a Boomerang sugározta.

Martin „Dr. Toon” Goodman, az Animation World Magazine újságírója úgy írta le a sorozatot, mint a Ren és Stimpy show klónját.

Ismertető 
A sorozat két buta kutyáról szól, egy nagy és egy kis kutyáról. Két rögeszméjük van. Egyik a kaja, a másik a labda. Egy ember a következőt szokta mondani a kis kutyára, amikor valamilyen hülyeséget csinál:

Szereplők 

 További magyar hangok (1. szinkronban): Bácskai János, Kardos Gábor
 További magyar hangok (2. szinkronban): ?

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
 Két buta kutya cikk a sorozatról 
 Két buta kutya a tvtropes.org-on 
  a Behind The Voice Actors oldalon 

1993-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
1995-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Családi televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Time Warner-tulajdonú Cartoon Network-sorozatok
A BBC vásárolt gyerekeknek szóló műsorai
Hanna-Barbera
Donovan Cook-filmek
A TBS saját gyártású műsorai